CTB bzw. ctb steht für:

 City Bird, ehemalige belgische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Containerterminal Burchardkai, Terminal der HHLA im Hamburger Hafen

ctb. steht als Dateinamenserweiterung für:
  color-dependent plot style table, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/C

Abkürzung